Федера́ция может означать:
 Федерация — федеративное государство, одна из форм государственного устройства.
 Федерация — организация, объединяющая лиц или клубы, практикующих определенный вид спорта на определенной территории.
 Федерация — архипелаг искусственных островов в Краснодарском крае.

Название 
 «Федерация» — серия многоместных пилотируемых космических кораблей России.
 «Федерация» — комплекс небоскрёбов в Москве
 «Федерация» — благотворительный фонд.
 «Федерация» — издательство